Vittorio Badini Confalonieri, politico italiano
 Vittorio Badini Confalonieri, regista italiano